Corsica ist der lateinische, italienische und englische Name für:
 Korsika, eine französische Insel im Mittelmeer

Corsica steht außerdem für:
 Corsica (Pennsylvania), Kleinstadt in Jefferson County (Pennsylvania)
 Corsica (South Dakota), Kleinstadt in Douglas County (South Dakota)
 Automobile:
 Corsica Coachworks, britischer Hersteller von Automobilkarosserien (1920–1940)
 Chevrolet Corsica, US-amerikanisches Automobilmodell (1987–1996)
 Daimler Corsica, siehe Jaguar X300#Sonderversionen (1996)

Siehe auch:
 Korsika (Begriffsklärung)